En Pologne, Zielone peut faire référence à : 

Zielone, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
Zielone, un village dans la voïvodie de Łódź,
Zielone, un village dans la voïvodie de Lublin,
Zielone, un village dans la voïvodie de Podlachie,
Zielone, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.